Zeilinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Zeilinger (* 1945), österreichischer Physiker, Hochschullehrer und Nobelpreisträger
 Anton Zeilinger (Agrarwissenschaftler) (1905–1986), österreichischer Agrarwissenschaftler
 Franz Zeilinger CSsR (1934–2021), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Gabriel Zeilinger (* 1975), deutscher Historiker
 Johannes Zeilinger (* 1948), deutscher Sportmediziner und Autor
 Julie Zeilinger (* 1993), US-amerikanische Bloggerin und Autorin
 Karin Zeilinger (* 1965), österreichische Taekwondoin
 Roman Zeilinger (* 1938), österreichischer Dirigent, Pianist, Musikwissenschaftler und Theaterintendant
 Susanne Zeilinger-Migsich (* 1969), österreichische Mikrobiologin und Hochschullehrerin

Zeilinger steht für:
 (48681) Zeilinger, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Zeillinger